Moyer peut faire référence à :

Personnes
Bill Moyer (1933-2002), écrivain américain.
David Moyer, prélat épiscopalien américain converti au catholicisme
Denny Moyer (1939-), boxeur américain.
Jamie Moyer (1962-), lanceur gaucher de baseball.
John Moyer (1973-), bassiste du groupe Disturbed.
Lauren Moyer (1995-), joueuse de hockey sur gazon américaine.
Paul Moyer (1941-), animateur de télévision américain.
Ray Moyer (1898-1986), chef décorateur américain.
Stephen Moyer (1969-), acteur britannique.
Tawny Moyer (1958-), actrice américaine.

Lieu
Le canton de Moyer au Minnesota.

Voir aussi
Moyers

Homonymie de patronyme